Dréan -  cidade na Argélia outrora conhecida como "Mondovi"
 Mondovi (Wisconsin) - cidade nos Estados Unidos
 Mondovì (Itália), comuna 

Desambiguações de topônimos